Цвиккау (, , ) — город земельного подчинения на востоке Германии, в земле Саксония.

В городе родился известный немецкий композитор и пианист Роберт Шуман. Раньше в Цвиккау производили автомобиль Трабант, сейчас есть промышленный комплекс фирмы Volkswagen.

Население 
Численность населения района по оценке на 31 декабря 2013 года составляет 91 564 человека. По данным на  (с учётом итогов переписи 2011 года) — 92 826 жителей (причём ранее на ту же дату оценивалась в 93 123 жителя). По данным на  в городе жило 103 008 человек, на 1990 год — 114 632 человек, на 1970 год — 126 988 человек.

Экономика 
В городе расположен завод компании Volkswagen по выпуску электромобилей.

Города-побратимы 
  Яблонец-над-Нисой, Чехия
  Занстад, Нидерланды
  Дортмунд, Германия
  Владимир-Волынский, Украина

Галерея

Примечания 

 
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Саксонии
Районные центры Саксонии